Al-Anbar (prowincja)
 Anbar (miasto)

ca:Anbar